

Sigle 
 Lanterna Verde – personaggio dei fumetti DC Comics
 Liga Veneta – partito politico italiano
 Light value – valore luce in fotografia
 Louis Vuitton – imprenditore francese, fondatore del marchio omonimo
 Low voltage – bassa tensione

Chimica 
 Lv – Livermorio, nuovo nome dell'elemento chimico Ununhexio (Uuh).

Codici 
 LV – codice vettore IATA di Albanian Airlines
 lv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lettone
 LV – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Lettonia
 LV – codice ISO 3166-2:MD di Leova (Moldavia)

Informatica 
 .lv – dominio di primo livello della Lettonia

Musica 
 LV è un album live del 2012 dei Chickenfoot

Altro 
 Lv – abbreviazione comune del lev bulgaro
 Lv – abbreviazione del Levitico
 LV – cinquantacinque nel sistema di numerazione romano